Косте́л Пресвятої Трійці — культова споруда, римсько-католицький храм у селі Бариші Бучацької громади Чортківського району Тернопільської области України.

Оголошений пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 114).

Історія 
Первісний костел збудовано у період отримання Баришем магдебурзького права за сприяння його дідича Миколая Язловецького.

Перебував у власності протестантів, а згодом повернувся в лоно церкви. У 1602 році парафію відновили, а храм відремонтовано за кошти Язловецьких. У 1721 році римсько-католицька святиня мала три вівтарі: головний — Пресвятої Трійці та бічні — Матері Божої і святого Антонія Падуанського.

У 1800—1882 роках велося будівництво сучасного кам'яного костел (фундатори — Каєтан Потоцький та Марцін Шавловський). 25 червня 1882 року відбулася консекрація святині. У 1900—1906 роках храм перебудували. Зокрема, збільшили його розміри та додали дві неоготичні бічні каплиці.

Під час Першої світової війни храм пошкоджено, а в 1920—1921 роках його частково відновили. Подальші реставраційні роботи здійснювалися у 1927, 1930 та 1934 роках.

З 5 на 6 лютого 1945 року частина польського населення села переховувалася в костелі від УПА. 23 вересня того ж року настоятель парафії о. Юзеф Мруз разом із вірянами та майном костелу виїхав до Польщі. З 1946 — колгоспний склад.

У 1980-90-х роках костел передано у користування греко-католикам, які переоблаштували його під церкву Вознесіння Господнього.

Настоятелі 
 о. Ян Дзюбан (1930-ті),
 о. Юзеф Мруз.

Примітки

Джерела 
 

Бариш (село)
Культові споруди, побудовані 1800
засновані в Україні 1800